Кристина Владимировна Устинова (Тимофеева) (род. 28 августа 1993 года, Бердигестях, Горный улус, Якутия, Россия) — российская спортсменка, стрелок из лука, член национальной сборной России на Олимпийских играх 2012 года.

Образование 
Учится на II курсе «РСС Училища Олимпийского резерва им. Р. М. Дмитриева» на отделении стрельбы из лука.

Спортивная карьера 
В 2009 году в Огдене стала серебряной призёркой в командных соревнованиях в категории «Кадеты» на Чемпионате мира среди юниоров и кадетов.

В 2012 году в Лас-Вегасе прошёл чемпионат мира и юниорское первенство по стрельбе из лука в помещении. В юниорском первенстве Тимофеева победила в личном первенстве и заняла 2-е место в команде. В этом же году на этапе Кубка мира в Огдене победила в личном и командном первенстве. На Гран-при Европы в Софии победила в составе команды.

Олимпийские игры 2012 года 
В личном первенстве в квалификационном раунде набрала 650 очков и заняла 23 место. На первом этапе финального раунда встречалась с Наоми Фолкард из сборной Великобритании и уступила ей со счётом 4:6. По результатам соревнований в личном первенстве Кристина Тимофеева заняла 33-е место.
В командном первенстве в составе команды вместе с Ксенией Перовой и Инной Степановой в 1/8 финала победила со счётом 215:208 сборную Великобритании. В четвертьфинале встречалались со сборной Тайваня и победили в дополнительной перестрелке 216(28):216(26). В полуфинальной встрече уступили сборной КНР (207:208). В матче за третье место с разницей в 2 очка уступили сборной Японии (207:209).

Награды и звания 
 Знак «За вклад в развитие физической культуры и спорта Республика Саха (Якутия)»
 Почётный гражданин Горного улуса (2012)

Примечания

Ссылки 
 
 Кристина Тимофеева на сайте Международной федерации стрельбы из лука

Мастера спорта России
Стрелки из лука России
Стрелки из лука на летних Олимпийских играх 2012 года
Спортсмены Якутии
Почётные граждане Горного улуса